Puerto Real (Puerto Rico), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Puerto Real (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Cádiz